Eckmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Ossi Eckmüller (1930–1992), bayerischer Volksschauspieler und Regisseur
 Sebastian „Timo“ Eckmüller alias „Trash“ (* 1995), deutscher Beatboxer und Bandmitglied von Sarah Sophie